Demarest Advogados é um escritório de advocacia, fundado em 23 de abril de 1948, pelo brasileiro João Batista de Almeida e pelo norte-americano Kenneth E. Demarest.

História 
Em 1948, Kenneth Demarest e João Batista de Almeida fundaram uma sociedade de advocacia em São Paulo chamada Demarest & Almeida. Demarest era representante de um grupo energético estrangeiro e Almeida era diretor jurídico da FIESP. O modelo de negócio era atender companhias multinacionais que estavam se estabelecendo no Brasil.

Em 1948, os sócios abriram o primeiro escritório na rua XV de Novembro, no centro de São Paulo.

Em 1963, Kenneth Demarest decide aposentar-se e retirar-se da sociedade, retornando aos Estados Unidos. Depois disso, a liderança do escritório foi assumida por Naum Rotenberg.

O registro do escritório foi feito na Ordem dos Advogados do Brasil com o nº 9 em 12 de julho de 1965 e, hoje, é a sociedade de advogados mais antiga em atividade registrada na OAB de São Paulo.

Em 1982, Orlando Di Giacomo Filho organiza reuniões com membros de outras sociedades de advogados. Eles resolvem, nesses encontros, criar o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, o CESA. Demarest e Almeida tem um papel de destaque na instituição, principalmente pela atuação de Orlando Di Giacomo Filho, que a preside por muitos anos.

Em 1995, inaugurando uma tendência que iria se generalizar, Demarest e Almeida resolve sair do centro da cidade, no que será seguido, mais tarde, pelos outros grandes escritórios de São Paulo. Transfere sua sede para a Alameda Campinas, no bairro dos Jardins.

Cinco anos mais tarde, pressionado por mais espaço, o escritório deixa a sede da Alameda Campinas, onde passara seis anos, e instala-se no endereço futurista do Instituto Tomie Ohtake, no bairro de Pinheiros, onde está até hoje.

Em 2013, durante as comemorações de seus 65 anos, foram lançados a nova identidade visual e o nome reduzido do escritório, que passou a se denominar Demarest Advogados.

Em setembro de 2015, a firma Demarest Advogados anunciou a incorporação da JBO Advocacia, escritório especializado na área de Seguros, com mais de 20 anos de experiência.

Em julho de 2016, o escritório Demarest Advogados muda de endereço no Rio de Janeiro, sendo transferido para a praia do Flamengo.

Em abril de 2018, o escritório completou 70 anos de atuação com 700 profissionais, consolidando-se como um dos mais conceituados do Brasil e da América Latina, sendo reconhecido pelas principais instituições nacionais e internacionais do mercado jurídico.

Responsabilidade social 
O Demarest Advogados realiza ações de responsabilidade social em três principais frentes de atuação: Pro Bono, Ações Sociais e Leis de Incentivo. Desde 2014, o escritório publica anualmente seu Relatório de Cidadania, no qual elenca as ações desenvolvidas dentro desses três pilares.

Ligações externas 
 Página oficial

Escritórios de advocacia
Escritórios de advocacia do Brasil